Hladina obvykle označuje volný povrch kapaliny. V přeneseném významu však toto označení může být použito i pro označení určité hranice, hodnoty či rozmezí.

 volný povrch kapaliny
 hladina moře
 hladina podzemní vody

 nějaká kvantifikovatelná hodnota, mez či rozmezí hodnot
 cenová hladina
 hladina podpory a rezistence
 letová hladina neboli výška v letectví
speciálně v matematické statistice určitá hodnota pravděpodobnosti:
 hladina významnosti v testování statistických hypotéz
speciálně ve fyzice a příbuzných technických oborech (akustika, elektronika) označení logaritmických veličin:
 hladina akustického tlaku 
 hladina hlasitosti 
 hladina intenzity
 hladina výkonu

Externí odkazy